Hidetoshi Nagasawa – performance artist, scultore e architetto giapponese
Kazuaki Nagasawa – ex calciatore giapponese
Kazuki Nagasawa – calciatore giapponese
Masami Nagasawa – attrice giapponese
Shun Nagasawa – calciatore giapponese
Tetsu Nagasawa – allenatore di calcio ed ex calciatore giapponese